Арге́дас ():

 Аргедас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.

Известные носители фамилии:
 Аргедас, Альсидес (1879—1946) — боливийский писатель, эссеист, историк, государственный и политический деятель, дипломат.
 Аргедас, Хосе Мария (1911—1969) — перуанский писатель, переводчик, этнограф.
 Эскивель Аргедас, Марио (1916—1980) — коста-риканский политик.